Izraz Strateške raketne sile se lahko nanaša na

 Strateške raketne sile, ruske strateške raketne sile
 Strateške raketne sile (Severna Koreja), severnokorejske strateške raketne sile, znane tudi kot Urad za usmerjanje artilerije (angleško Artillery Guidance Bureau)

Glej tudi 

 Raketne sile Ljudske osvobodilne vojske, Kitajska
 Dvajseta zračna flota, Združene države
 Trident (jedrski program Združenega kraljestva), Združeno Kraljestvo